Никола́й Петро́вич Ани́кин (25 января 1932, Ишим, Тюменская область — 14 ноября 2009, Дулут, штат Миннесота, США) — советский лыжник. Выступал за «Динамо». Заслуженный мастер спорта СССР (1956), заслуженный тренер СССР (1976). Олимпийский чемпион.

Первый тренер у Н. П. Аникина был Василий Алексеевич Порфирьев.
 
Окончил ГЦОЛИФК в 1954, тренер-преподаватель. Член КПСС с 1956 года.

С 1982 по 1984 гг. был главным тренером сборной команды СССР. С 1989 по 1992 работал тренером-консультантом сборной команды США.

Достижения 
 Чемпион зимних Олимпийских игр 1956 в эстафете 4х10 км;
 Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1960 года в гонке на 30 км и эстафете 4х10 км;
 Серебряный призёр чемпионата мира 1958 года в эстафете 4х10 км;
 Чемпион СССР 1957 года в эстафете 4х10 км;
 Награждён орденом «Знак Почёта» (1957).

Отношения с ФЛГР 
Имел репутацию (наряду с такими людьми, как тележурналист Андрей Кондрашов, заслуженный тренер России Анатолий Чепалов и заслуженный тренер СССР Александр Грушин) одного из самых жёстких критиков руководителей Федерации лыжных гонок России. Во время своего последнего приезда в Россию в апреле 2006 года выступил на тренерском совете ФЛГР с критикой тогдашнего руководства ФЛГР.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Аникин на Олимпийских играх 

Лыжники по алфавиту
Лыжники СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1956 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1960 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1956 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы СССР по лыжным гонкам
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Члены КПСС
Тренеры по лыжным гонкам СССР